

Transport

Réseau routier 
Sur les grands axes, en particulier les autoroutes, les peintures au sol délimitant la chaussée sont parfois réalisées avec un motif en relief régulier, qui provoque une vibration lorsqu'un véhicule les chevauche. Ce dispositif passif de sécurité prévient des risques d'endormissement.

Course automobile 

Un vibreur est un élément d'un circuit automobile, où il délimite certains virages. Il est composé de dalles, normalement en béton, peintes de couleur rouge à alternance blanche, jaune, ou autres, et souvent rainuré, ce qui provoque une vibration transmise dans le véhicule par les roues si on l'emprunte. Certains vibreurs sont presque plats, d'autres sont très hauts.

Sa fonction principale est de délimiter le virage, notamment à la corde. Dans certains cas, les pilotes s'appuient légèrement sur les vibreurs extérieurs aux virages, lorsqu'il y en a, pour ne pas sortir de la piste. Le vibreur peut également servir pour empêcher les concurrents de couper une chicane ou un virage trop serré : dans ce cas le vibreur est surélevé et son relief est très marqué, secouant et ralentissant le véhicule qui l'emprunte sévèrement, avec des risques de casse pour les voitures très basses ou à fond plat. Moins adhérents que le bitume de la piste, les vibreurs peuvent être très piégeux en cas de pluie où ils deviennent glissants, de plus, des poches d'eau se forment dans les creux des modèles à relief.

Dispositif mécaniques

Travaux publics 
Un vibreur ou vibrateur est aussi un système oscillant mécanique, électrique ou pneumatique permettant aux ciments et béton d'évacuer l'air et de permettre leur répartition uniforme dans des moules de préfabrication ou bien sur chantier ; on parle alors de « béton vibré ».

Il peut fonctionner sous énergie pneumatique délivrée par le même compresseur que celui utilisé pour les marteaux-piqueurs.

Le vibreur peut être :
 Interne : une aiguille vibrante immergée dans le mélange de béton et utilisée pour répartir le béton lors de la coulée ;
 Externe ou extérieur :
 une plaque vibrante utilisée pour assurer simultanément le compactage et le lissage de la surface de mortier ou de béton (vibrateur de surface) ;
 un vibreur fixé sur le coffrage.

Un vibreur peut également être utilisé pour l'installation de palplanches.

Téléphonie, consoles de jeu, contrôleur et manettes de visiocasques 

Sur presque tous les téléphones portables, il existe un petit mécanisme appelé vibreur signifiant discrètement à son propriétaire les appels entrants. Il s'agit le plus souvent d'une masse excentrée entraînée en rotation par un micro-moteur électrique. Dans d'autres cas, afin d'obtenir une forme de vibration plus fine du contrôleur de jeu, des actionneurs piézoélectriques sont sollicités. C'est le cas des manettes du visiocasque HTC vive.

Ce système est également utilisé sur les consoles de jeu portables, ainsi que sur les manettes de jeu des consoles de salon, pour fournir des sensations aux joueurs, par exemple lorsque dans le jeu un combattant prend un coup, qu'un véhicule fait une sortie de route…

Aéronautique 
Sur certains avions existe un dispositif appelé « vibreur de manche » () ayant pour objectif d'attirer l'attention du pilote sur un risque imminent de décrochage. Le pilote doit impérativement reprendre de la vitesse et descendre le nez de l'appareil.

Crochetage 

Un vibreur, pistolet américain ou pick gun, est un outil de crochetage employé spécialement par les serruriers.

Notes et références 

Circuit automobile
Vocabulaire du sport automobile
Dispositif mécanique
Serrurerie